Section steht für:

 Section (Militär), militärische Einheit
 Section (Einheit), britisches Flächenmaß

Siehe auch:
 Section Peak, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Sektion